Hammerlbach kann stehen für:

 Hammerlbach (Kirchberg), Dorf der Gemeinde Kirchberg im Landkreis Erding, Bayern
 Hammerlbach (Röslau), linker Zufluss der Röslau nach Leupoldsdorferhammer, Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

Siehe auch:
 Hammbach
 Hammelbach
 Hammerbach